Le pinyin tibétain ( ; tibétain : ) est le système de transcription officiel du tibétain de la République populaire de Chine. Il se base sur le dialecte de Lhassa, et . Il est utilisé en Chine à la place de la translittération Wylie pour écrire le tibétain en alphabet latin. Il suit le standard de romanisation SASM/GNC.

Translittération des caractères tibétains en pinyin tibétain

Consonnes

Voyelles finales 
En combinaison avec «  » (et ）.

Voyelles 

Les voyelles orthographiées ai, ain, oi, oin，sont dans les toponymes ä, än, ö, ön。

Dans les faits, on simplifie généralement les ê médians par e.

Paires de voyelles

Consonne finale 

Dans le dialecte de Lhassa, est une Langue à tons, mais dans le Pinyin tibétain, le ton n'est pas marqué. par conséquent, le pinyin tibétain ne peut donc noter complètement la prononciation de Lhassa.

Romanisation des sons

Initiales 
Le ton d'une syllabe dépend principalement de sa consonne initiale. Dans la table suivante, chaque initiale est données selon l'Alphabet Phonétique International (API) associée à la voyelle a, ainsi qu'à une marque de ton pour présenter le registre (haut/bas).

Voyelles et consonnes finales 
Les dix-sept voyelles du dialecte de Lhassa sont représentées en Pinyin tibétain comme suit :

Un -r en fin de syllabe est usuellement muet, mais allonge la voyelle précédente. Un -n des formes écrites nasalise habituellement la voyelle précédente. Ci-suit la transcription des consonnes en fin de syllabe :

Exemples de transcription du wylie en pinyin

Références 

 Guójiā cèhuìjú dìmíng yánjiūsuǒ 国家测绘局地名研究所 (Institute for Place Names of the State Survey Bureau; ed.). Zhōngguó dìmínglù 中国地名录 / Gazetteer of China. (Pékin, Zhōngguó dìtú chūbǎnshè 中国地图出版社 1997); . Contains official spellings for place names.
 Zàngwén pīnyīn jiàocái - Lāsàyīn 藏文拼音教材•拉萨音 / bod yig gi sgra sbyor slob deb, lha sa'i skad (Course in the transcription of Tibetan, Lhasa dialect; Běijīng 北京, Mínzú chūbǎnshè 民族出版社 1983), . A modified version of the official transcription, with tone letters.
 Wylie, Turrell, A Standard System of Tibetan Transcription In: Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 22, 1959, p. 261-267.
 David Germano, Nicolas Tournadre, THL Simplified Phonetic Transcription of Standard Tibetan (Tibetan and Himalayan Library, December 12th, 2003).

Notes

Voir aussi 
 Tibétain
 Écriture tibétaine
 Translittération Wylie
 Hanyu Pinyin

Romanisation du tibétain
Langue tibétaine